Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2020/21 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an. Arminia Bielefeld belegte den 15. Platz und schaffte damit den Klassenerhalt. Im DFB-Pokal scheiterte die Mannschaft bereits in der ersten Runde.

Personalien

Kader

Transfers zur Saison 2020/21

Transfers während der Saison 2020/21

Funktionäre und Trainer

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal

Freundschaftsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf. Soweit nicht anders angegeben kommen die Gegner bzw. sind die Spielorte in Deutschland.

Statistiken

Saisonverlauf

Spielerstatistiken

Varia 
Jóan Símun Edmundsson wurde am 26. September 2020 zum ersten färingischen Spieler und Torschützen der Bundesliga. Amos Pieper und Arne Maier gewannen mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft die U21-Europameisterschaft.

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 2020/21 bei kicker.de
 Arminia Bielefeld 2020/21 bei Transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Bielefeld, Arminia
2020 21